Der Name Beorhtwine bezeichnet folgende Personen:

 Beorhtwine I. (Sherborne), Bischof von Sherborne, † 1014/1017
 Beorhtwine (Wells), Bischof von Wells, † 1027
 Beorhtwine II. (Sherborne), Bischof von Sherborne, † 1045